Nie bój się ciemności – film z 1973
 Nie bój się ciemności – film z 2010

Zobacz też